Leśnik est le nom :

Toponymie 

dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Leśnik, dans le powiat de Międzychód ;
 du village de Leśnik, dans le powiat de Złotów.

dans d'autres voïvodies :
 du village de Leśnik, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 du village de Leśnik, dans la voïvodie de Łódź ;
 du village de Leśnik, dans la voïvodie d'Opole ;
 du village de Leśnik, dans la voïvodie de Poméranie.